Cambon kan ayfta på:

Orter 
 Cambon, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn
 Cambon-lès-Lavaur,  fransk kommun i departementet Tarn 
 Cambon-et-Salvergues, fransk kommun i departementet Hérault

Personer 
 Jules Cambon (1845–1935), fransk diplomat
 Paul Cambon (1843–1924), fransk diplomat
 Pierre-Joseph Cambon (1756–1820), fransk politiker